Хацукадзэ:

 «Хацукадзэ» — японский эсминец типа «Кагэро».
 «Хацукадзэ» — японская прогулочная императорская яхта.